Битва при Фонтенуа (Фонтене)

 Битва при Фонтене (Фонтенуа) — сражение между сыновьями императора Людовика I Благочестивого, состоявшееся в 841 году.
 Битва при Фонтенуа — одно из сражений Войны за австрийское наследство, состоявшееся в 1745 году.